Artur Benni – aktywista socjalistyczny, rewolucjonista
 Herman Benni – pastor ewangelicki, pedagog
 Jan Jakub Benni – pastor ewangelicki, teolog, hebraista
 Karol Benni – lekarz laryngolog
 Maria Benni – działaczka misyjna
 Tytus Benni – językoznawca